

BCC, sau orice combinație de majuscule și minuscule a acestor trei litere, este un acronim care s-ar putea referi la:

Instituții financiare 

 BCC -- Banca Comercială Carpatica, o bancă românească
 BCC -- Banque Centrale des Comores, banca centrală a Insulelor Comore 
 BCC -- Banco Central de Cuba, banca centrală a Cubei
 BCC -- Banque Centrale du Congo, banca centrală a Republicii Democrate Congo

Economie 

 Bamburi Cement Company, companie de materiale de construcții
 Business Centre Club, asociația profesionistă a antreprenorilor și întreprinderilor din Polonia
 BCC Research, o companie de editare a diferite publicații tehnice și economice

Educație 

 Bacolod Christian Center, unitate pre-școlară din Bacolod, Negros Occidental, Filipine
 Ballarat and Clarendon College, o școală din Ballarat, Victoria, Australia
 Baltimore City College, școală publică din Baltimore, Maryland, Statele Unite ale Americii
 Bangkok Christian College, școală particulară din Tailanda
 Barbados Community College, colegiu din Barbados
 Barisal Cadet College, unul din colegiile din lanțul Cadet College din Bangladesh
 Bay City Central High School, liceu din Bay City, Michigan, SUA
 Bee County College, colegiu al comunității din Beeville, Texas, SUA
 Bellevue Community College, colegiu al comunității din Bellevue, Washington
 Bergen Community College, colegiu al comunității din Comitatul Bergen, New Jersey, SUA
 Berkeley City College, colegiu al comunității din Berkeley, California, SUA
 Berkshire Community College, colegiu al comunității din Pittsfield,  Massachusetts, SUA
 Bethesda-Chevy Chase High School, liceu al comunității din Montgomery County, Maryland
 Bethune-Cookman College, fostul nume al Bethune-Cookman University, colegiu din Daytona Beach, Florida, SUA
 Brevard Community College, colegiu al comunității din Brevard County, Florida, SUA
 Bristol Community College, colegiu al comunității din Fall River, Massachusetts, SUA
 Bronx Community College, colegiu al comunității din The Bronx, New York City
 Brookdale Community College, colegiu al comunității din Lincroft, Comitatul Monmouth, New Jersey
 Broome Community College, colegiu de doi ani din Comitatul Broome, New York
 Broward Community College, colegiu al comunității din Comitatul Broward, Florida, SUA
 Burlington County College, colegiu al comunității din Comitatul Burlington, New Jersey, SUA

Știință 
 Body-centered cubic, cubic centrat, un tip de aranjament al atomilor în cristale
 BIOTEC Culture Collection, colecție de peste 18.000 de micro-organisme